Пуэрто-Рико принимало участие в Зимних Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле (Франция) в третий раз за свою историю, но не завоевало ни одной медали.

Состав и результаты олимпийской сборной Пуэрто-Рико

Лыжные виды спорта

Фристайл 

 Спортсменов — 2
Фристайл впервые был представлен в программе зимних Олимпийских игр. Спортсмены из Пуэрто-Рико были представлены только в соревнованиях в могуле, причём Хорхе Торруэльяс уже принимал участие в Олимпийских играх. В 1988 году он участвовал в соревнованиях по горнолыжному спорту в дисциплине слалом, но не смог завершить дистанцию.

На турнире пуэрто-риканские фристайлисты не смогли показать хороший результат и выбыли из соревнований после квалификационного раунда, заняв два последних места.

 Могул

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 1992 года